Eurydamas () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Eurydamas (Sohn des Aigyptos), von seiner Braut, der Danaide Phartis ermordet
 Eurydamas (Sohn des Ktimenos), ein thessalischer Argonaut
 Eurydamas (Sohn des Iros) und der Demonassa, ein weiterer Argonaut 
 Eurydamas (Vater des Abas), Traumweissager, dessen Söhne von Diomedes getötet wurden
 Eurydamas (Freier der Penelope), von Odysseus getötet
 Eurydamas (Sohn des Pelias), ein Grieche im trojanischen Pferd
 Eurydamas (Sohn des Meidias), Mörder des Thrasyllos, von dessen Bruder um das Grab des Toten geschleift

Eurydamas steht für:
 (29314) Eurydamas, Asteroid und Jupiter-Trojaner